Dümmer (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Dümmer (meer), een meer in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dümmersee, een meer in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren